Flora Bonafini (1981) – dirigente sportivo ed ex calciatrice italiana
 Ugo Bonafini (1912-1985) – politico italiano